Seznam občin departmaja Vienne zajema 281 občin.

(CAP) Communauté d'agglomération de Poitiers, ustanovljena leta 2000.
(CAC) Communauté d'agglomération du Pays Châtelleraudais, ustanovljena leta 2001.

Vienne